Tonalá (gemeente in Jalisco), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
Tonalá (Jalisco), een stad in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
Tonalá (Chiapas), een stad in de Mexicaanse deelstaat Chiapas
 Tonalá (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico